Accipiter sylvestris är en fågel i familjen hökar inom ordningen hökfåglar. Den betraktas oftast som underart till proteushök (A. hiogaster), men urskiljs sedan 2014 av IUCN och Birdlife International som egen art. Den kategoriseras av IUCN som livskraftig. Taxonet återfinns i Små Sundaöarna.

Noter

Externa länkar 

Hökartade rovfåglar
Fåglar i australiska regionen